Снегирёв — русская фамилия, женская форма — Снегирёва. Также существует форма Сне́гирев.

Известные носители 
 Снегирёв, Александр (род. 1980) — российский писатель.
 Снегирёв, Валентин Михайлович (1932—2018) — советский и российский литаврист и педагог, народный артист Российской Федерации (2002).
 Снегирёв, Вениамин Алексеевич (1841—1889) — русский философ-идеалист, логик и психолог, профессор Казанской духовной академии.
 
 Снегирёв, Гелий Иванович (1927—1978) — советский кинорежиссёр, писатель, киносценарист, публицист, журналист, диссидент.
 
 Снегирёв, Иван Михайлович (1793—1868) — русский историк, этнограф, фольклорист, археолог.
 Снегирёв, Игорь Леонтьевич (1907—1946) — советский лингвист-африканист.
 Снегирёв, Лев Сергеевич (род. 1931) — узбекский и российский художник.
 Снегирёв, Михаил Матвеевич (1760—1821) — русский писатель и публицист, профессор, статский советник.
 Снегирев, Николай Викторович (род. 1997) — российский пловец.
 Снегирёв, Николай Михайлович (1902—1917) — московский подросток, разведчик и связной красногвардейцев во время Великой Октябрьской социалистической революции.

См. также 
 Снегирева
 Снигирёв

Примечания